Isaac Aboab ist der Name folgender Personen:

* Isaac I. Aboab, jüdischer Gelehrter und Autor 
 Isaac II. Aboab (um 1433–1493), kastilischer Rabbiner und Gaon
 Isaac Aboab da Fonseca (1605–1693), portugiesisch-niederländischer Rabbiner, Gelehrter und Kabbalist